Lerbæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lerbæk (Boeslunde Sogn) – en bebyggelse i Boeslunde Sogn, Slagelse Kommune
 Lerbæk (Elling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Elling Sogn, Frederikshavn Kommune
 Lerbæk (Fanefjord Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Fanefjord Sogn, Vordingborg Kommune
 Lerbæk (Gørslev Sogn) – en bebyggelse i Gørslev Sogn, Køge Kommune
 Lerbæk (Hover Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Hover Sogn, Vejle Kommune
 Lerbæk (Rise Sogn) – en bebyggelse i Rise Sogn, Ærø Kommune
 Lerbæk (Vodskov Sogn) – en bebyggelse i Vodskov Sogn, Aalborg Kommune